Le galbe est la courbure légèrement convexe, le contour ou profil gracieux, d’un objet, d'un corps (comme en bodybuilding) ou d’une figure réalisée en ronde-bosse ou tout au moins en relief.

 Le Galbe est une rivière française, affluent en rive gauche de l'Aude.
 
Galbé (adjectif) : expression contemporaine qui designe une personne ou une action comme cool, elle peut également désigner quelqu'un qui est ivre.